

Pessoas
 Arthur Holly Compton — físico estadunidense laureado com um prêmio Nobel em 1927.
 Lynn Compton — militar e jurista estadunidense que se tornou conhecido por ter sido promotor no caso de Sirhan Bishara Sirhan no assassinato de Robert F. Kennedy.

Localidades

 Compton (Califórnia), cidade estadunidense localizada no estado da Califórnia;

 Compton (Surrey), cidade inglesa situada no condado de Surrey;
 Compton (Berkshire), vila inglesa situada no condado de Berkshire;

Outros
 Observatório de raios Gama Compton — observatório da NASA.
 Compton, álbum do rapper estadunidense Dr. Dre.
Desambiguações de topônimos